Мак-Грегор (іноді неправильно Макгрегор, МакГрегор) — шотландське та ірландське (ґельське) прізвище.
 Клан Мак-Грегор — шотландський клан.

Персоналії 
 Роб Рой (Роб Мак-Грегор) (1671—1734) — шотландський національний герой.
 Вільям Мак-Грегор (1846—1911) — футбольний менеджер вікторіанської епохи, який вважається засновником Футбольної ліги Англії.
 Вільям Мак-Грегор (політик) (1846—1919) — британський політик, губернатор британських колоній.
 Дуглас Мак-Грегор (1906—1964) — американський соціальний психолог, автор теорії мотивації.
 Річард Мак-Грегор (1958) — австралійський журналіст і письменник.
 Івонн Мак-Грегор (1961) — британська велогонщиця.
 Юен Мак-Грегор (1971) — шотландський актор.
 Керрі Мак-Грегор (1974—2012) — шотландська співачка, автор пісень, акторка.
 Джейн Мак-Грегор (1983) — канадська акторка.
 Конор Мак-Грегор (1988) — ірландський боєць змішаних єдиноборств.
 Ронейша Мак-Грегор (1997) — ямайська легкоатлетка.

Топоніми 
 Макгрегор — місто в окрузі Ейткін, штат Міннесота, США.
 Макгрегор — місто в провінції Манітоба, Канада
 Макгрегор — хребет в Адміралтейських горах, Трансантарктичні гори, Східна Антарктида.
 Макгрегор — хребет в Канадських скелястих горах, Скелясті гори, Канада.
 20874 Макгрегор — астероїд головного поясу.

Шотландські прізвища